Леонид Георгиевич Ильичёв (30 января 1948, Норильск, СССР) — советский пловец, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный призёр Олимпийских игр, десятикратный чемпион СССР. Мастер спорта СССР международного класса (1966).

Окончил московскую школу № 692. Выступал за спортивное общество «Труд» и спортивный клуб «Торпедо». Двенадцатикратный рекордсмен Европы (1966—1968 гг.) в индивидуальном плавании на 200 м вольным стилем и в различных эстафетах. Девятнадцатикратный рекордсмен СССР (1966—1971 гг.) в плавании на 100 и 200 м вольным стилем и в эстафетах. Воспитанник заслуженного тренера СССР Валерия Буре. По завершении спортивной карьеры — на тренерской работе (в том числе — в секции плавания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ).

Примечания 

Выпускники школы № 692 (Москва)
Пловцы СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Европы по плаванию